Toyotamaphimeia machikanensis — вимерла гавіалідова крокодилоподібна, яка жила в Японії в плейстоцені. Зразок, знайдений у 1964 році в Університеті Осаки під час будівництва нової наукової будівлі, був датований приблизно 430–380 тисячами років на основі шару, в якому він був знайдений. Невіднесені види з того ж роду також відомі з Тайваню. T. machikanensis був досить великим крокодилом з черепом 1 м і загальною довжиною до 7,7 м. Спочатку він був описаний як представник роду Tomistoma.

Примітки 

Роди плазунів
Гавіалові